Выборы в Верховное народное собрание 11-го созыва в КНДР прошли 3 августа 2003 года. Депутаты избираются на пятилетний срок, 687 депутатов было выбрано в Верховное народное собрание, 26650 депутатов были выбраны в городские, окружные и провинциальные народные собрания. Все кандидаты были членами трех партий, входящих в Единый демократический отечественный фронт.

Выборы прошли на безальтернативной основе. Явка составила 99,9%, и ЕДОФ получил 100 % голосов.

Результаты 
Итоги выборов в Верховное народное собрание КНДР 11-го созыва.
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top width=450|Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
|-
|align=left|Единый демократический отечественный фронт''
 Трудовая партия Кореи
 Социал-демократическая партия Кореи
 Партия молодых друзей небесного пути
|valign="top"|687
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left|Итого
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|687
|-
|colspan=2|Источник:
|}

Избранные депутаты

Примечания 

Верховное народное собрание КНДР
КНДР
Выборы в КНДР
События 3 августа
Август 2003 года
2003 год в КНДР